

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Wysoka Wieś – część wsi Mały Mędromierz w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Tuchola
 Wysoka Wieś - część wsi Wysoka w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice
 Wysoka Wieś – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda

Zobacz też 
 Wysoka